The Gifted (álbum), de Wale
 The Gifted (telessérie tailandesa)
 The Gifted (telessérie estadunidense)